JA, Ja eller ja kan avse:

 JA – IATA:s kod för B&H Airlines
 JA – nationalitetsmärke för motorfordon från Jamaica
 JA 37 – ett tidigare svenskt medeltungt jaktflygplan
 ja – ISO 639-2 alpha-2-kod för japanska 
  – en bokstav i det kyrilliska alfabetet, se Я
 Ja Rule (1976–), artistnamn för Jeffrey Atkins en amerikansk skådespelare och rappare
 Januariavtalet